Rústico - em arquitetura
Ou ainda:
Rústico de Narbona - bispo e santo de Narbona
Júnio Rústico

Localidades

Rústico (Volta Redonda)

Ver também
Rural

Desambiguação